Székely Júlia (1863–1921) óvónő
 Székely Júlia (1906–1986) zongoraművész, zongoratanár, zenei szakíró
 Székely Júlia (1954) irodalomtörténész
 Bokros Júlia (1931) keramikus leánykori neve